Соболевский Павел Иосифович (родился 8 февраля 1943 г. в д. Забылинье Минского района, умер 19 июня 2020 г. в г.Минске) — советский белорусский математик, доктор технических наук, профессор. Автор более 130 научных работ, в том числе двух монографий.

Биография 
В 1968 г. окончил математический факультет БГУ. В 1975 г. окончил аспирантуру при Институте математики АН БССР. С 1975 г. кандидат физико-математических наук по специальности «Вычислительная математика». С 1994 г. доктор физико-математических наук по специальности «Вычислительная математика». Основное место работы — Институт математики НАН Беларуси (с 1967 г. по настоящее время): заведующий лабораторией (с 1986 г.), зав. отделом (с 1993 г.), заместитель директора по научной работе (с 1994 г.), доцент (с 1988 г.), профессор кафедры уравнений математической физики БГУ. Присвоены звания старшего научного сотрудника (1983), доцента (1991). Автор свыше 120 публикаций, из них две монографии (в соавторстве), 7 патентов и 40 авторских свидетельств на изобретения.

Ученые степени и звания 
 Кандидат физико-математических наук, 1975 г.
 Доцент, 1991 г.
 Доктор физико-математических наук, 1994 г.
 Профессор, 2009 г.

Публикации

Монографии 
 Егоров А. Д., Соболевский П. И., Янович Л. А."Приближенные методы вычисления континуальных интегралов". 1985, Наука и техника. Минск, 310 с.
 Егоров А. Д., Соболевский П. И., Янович Л. А., «Функциональные интегралы: приблизительная оценка и приложения». 1993, Дордрехт, 1993. Vol.249. Математика и ее приложения, 419 с.
 В. И. Берник [и др.]; под общ. ред. И. В. Гайшуна, П. И. Соболевского «Математика — наука прикладная: 50 лет Институту математики НАН Беларуси». Нац. акад. наук Беларуси; Ин-т математики. — Минск: Беларус. Наука, 2009.- 413 с.

Учебные пособия 
Соболевский П. И., Адуцкевич Е. В., Проектирование спецпроцессоров на СБИС: от алгоритма к архитектуре. Минск : БГУ, 2008. — 126 с.

Основные публикации 
 Соболевский П. И., Рябченко, А. В.: Проектирование спецпроцессора с архитектурой кольца для численного решения двумерного нестационарного уравнения теплопроводности;
 Соболевский, П. И., Баханович, С. В., Горбач, А. Н.: Оптимизация тайлинга при численном решении одномерного уравнения теплопроводности на кольце процессоров;
 Соболевский, П. И., Баханович, С. В.: Оптимизация тайлинга для алгоритмов с однородными зависимостями;
 Соболевский, П. И., Лиходед, Н. А.: Однородные зависимости зернистых алгоритмов;
 Соболевский, П. И., Лиходед, Н. А., Толстиков, А. А.: Коммуникационные операции параллельного алгоритма, порождаемые однородными зависимостями;
 Соболевский, П. И., Лиходед, Н. А.: Информационная структура зернистых алгоритмов с однородными зависимостями;

Примечания

Ссылки 
 Личная страница на сайте БГУ
 Профессора и доктора наук Белорусского государственного университета. Минск : БГУ, 2001. с 259.
 Список публикаций профессора

Математики СССР
Математики Белоруссии
Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета